Fadda peut faire référence à:

Patronymie
 Carlo Fadda (1853-1931) est un juriste italien.
 Denis Fadda (1943- ) est un universitaire et fonctionnaire international français